Le sigle NIH peut faire référence à :
 Instituts américains de la santé (National Institutes of Health), institutions gouvernementales des États-Unis qui s'occupent de la recherche biomédicale
 NIH : Alertes médicales, série télévisée américaine portant sur une équipe d'experts médicaux des National Institutes of Health
 Not Invented Here, terme informatique